Месец може да се односи на:
 Месец, Земљин природни сателит
 Месец (врста небеског тела), чланак о планетарним сателитима уопште
 Месеци, временска раздобља од 28, 29, 30 или 31 дан.

Види још 
 Месечина
 Месечина (филм из 2016)